A 2010-es női sakkvilágbajnokság 2010. december 2–25. között Törökországban, Hatay tartomány fővárosában, Antakya városában került megrendezésre. A versenyt ezúttal is kieséses (knock out) rendszerben bonyolították le, amelyen a regnáló világbajnoknak is részt kellett vennie címe megvédéséhez. A világbajnok orosz Alekszandra Kosztyenyuk a harmadik körben kikapott a később a döntőbe jutott kínai Zsuan Lu-fejtől, így új világbajnok avatására került sor. Ezúttal ismét egy kínai  versenyző, Hou Ji-fan lett a női sakkozás világbajnoka, miután a döntőben rájátszás után 5–3 arányban legyőzte honfitársát Zsuan Lu-fejt. Ezzel a 16 éves kínai lány lett minden idők legfiatalabb sakkvilágbajnoka, megdöntve Maia Csiburdanidze rekordját, aki 17 évesen szerezte meg a címet.

A verseny résztvevői 
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni.

A versenyen Magyarország képviseletében vett részt a vietnámi–magyar kettős állampolgár Hoang Thanh Trang, aki 22. kiemeltként a 2. fordulóig jutott, ahol rájátszás után kikapott az ukrán Katyerina Lahnótól. Ellenfele később a negyeddöntőig jutott, ahol a későbbi világbajnok Hou Ji-fan fosztotta meg a továbbjutástól. Az egykori magyar bajnok Dembo Jelena görög színekben 29. kiemeltként a 3. fordulóig jutott, ahol a későbbi elődöntős kínai Csao Hszüe ütötte el a továbbjutástól.

A Top20 játékosok közül nem vett részt a versenyen Polgár Judit, a női világranglista 1. helyezettje, aki pályafutása során egyszer sem vett részt a női világbajnokságért folyó küzdelemsorozatban, így ezúttal sem. Távol maradt a világranglista 5. helyén álló Nagyezsda Koszinceva, és a világranglista első húsz helyezettje közül hiányzott még az ukrán Irina Krush (17.), a korábbi világbajnoki döntős orosz Alisza Galljamova (19.), valamint a kínai exvilágbajnok Hszü Jü-hua (20.).

A rajtlistán szereplő Iweta Rajlich és Arianne Caoili nem jelentek meg a versenyen, így ellenfelük játék nélkül jutott a 2. fordulóba.

A verseny rajtlistája 
A rajtlista sorrendje a 2010. novemberi Élő-pontszám alapján lett meghatározva, kivéve az 1-es rajtszámot, amelyet a regnáló világbajnok számára tartottak fenn.

A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE-mester.

 , 2507, GM
 , 2600, GM
 , 2591, GM
 , 2581, GM
 , 2551, GM
 , 2548, GM
 , 2530, IM
 , 2526, GM
 , 2525, IM
 , 2524, WGM
 , 2522, GM
 , 2514, GM
 , 2502, GM
 , 2495, GM
 , 2494, GM
 , 2480, WGM
 , 2479, IM
 , 2478, IM
 , 2477, GM
 , 2474, IM
 , 2474, GM
 , 2473, GM
 , 2472, WGM
 , 2466, GM
 , 2462, IM
 , 2461, WGM
 , 2460, IM
 , 2460, IM
 , 2454, IM
 , 2447, GM
 , 2446, IM
 , 2439, IM

 , 2430, IM
 , 2421, IM
 , 2414, IM
 , 2409, IM
 , 2403, IM
 , 2402, WGM
 , 2387, IM
 , 2384, WGM
 , 2384, WGM
 , 2380, WGM
 , 2370, WGM
 , 2368, WGM
 , 2363, IM
 , 2360, WIM
 , 2347, IM
 , 2339, WGM
 , 2336, WGM
 , 2333, IM
 , 2332, WGM
 , 2328, WGM
 , 2323, WGM
 , 2264, WIM
 , 2242, WIM
 , 2230, WGM
 , 2252, WIM
 , 2208, WIM
 , 2154, WFM
 , 2101, WIM
 , 2093, WGM
 , 2087, WIM
 , 2082, WGM
 , 2029, WIM

A verseny szabályai 
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A döntő fentiektől annyiban tért el, hogy négy játszmásra volt tervezve, pontegyenlőség esetén a holtverseny első eldöntésére négy rapidjátszmát terveztek.

A verseny lefolyása 

(Rövidítés: jn.= játék nélkül; a visszalépett versenyzők ellenfelei játék nélkül jutottak tovább)

A világbajnoki döntő 
A döntőben Hou Ji-fan szerzett vezetést a 2. játszmában, de Zsuan Lu-fej a 4. játszmában egyenlített. A rájátszás 2. és 4. játszmáját Hou Ji-fan nyerte, ezzel alakítva ki az 5–3-as végeredményt, amely számára a  a világbajnoki cím megszerzését jelentette.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Női sakkvilágbajnokság döntője (2010)
|-
! Versenyző!!Ország!! Élő-p.  !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! R1 !! R2 !! R3 !! R4 !! Pont
|-
| align=left | Zsuan Lu-fej||||2480
| style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || ½ || style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 3
|-
| align=left | Hou Ji-fan||||2591
| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 || style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 5
|}

A világbajnokság játszmái 
A 2010. évi női sakkvilágbajnokság 171 játszmája

Jegyzetek

Források 
A 2010-es női sakkvilágbajnokság hivatalos honlapja
World Chess Championship (Women) 2010 FIDE Knockout Matches 
Campeonato Mundo femenino Antakya 2010

További információk 
ChessBase hírek, riportok fényképekkel
Előzetes riportokkal, fényképekkel

Sakkvilágbajnokságok
női világbajnokság